Горб — многозначный термин:

 Горб — нарушение осанки у человека, выраженное в деформации позвоночника либо грудной клетки.
 Горб — жировое образование на спине у верблюдов и ряда других животных.
 Горб — село в Межгорском районе Закарпатской области Украины.
 Лысый Горб (до ВОСР Горб) - село в Харьковской области.

Фамилия 
 Горб, Владимир Александрович (1903—1988) — советский живописец, график, педагог.
 Горб, Григорий Ефимович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 19 сентября 1916.
 
 Горб, Лениан Иванович (1924—1942) — пионер-герой, связной-разведчик партизанского отряда. 
 Горб, Максим Гаврилович (1915—2013) — советский мемуарист, автор мемуаров «Страну заслоняя собой», участник Великой Отечественной войны.
 Горб, Михаил Савельевич (Моисей Санелевич Розман, 1894—1937) — деятель советских спецслужб.
 Горб, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский футболист, российский тренер.
 Горб, Степан Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7478; 12 января 1846.